Yuki Igari (Kanagawa, 7 de abril de 1988) é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Igari, Yuki
Igari, Yuki